Welland kan syfta på följande platser:

Australien 

 Welland (ort i Australien), South Australia, Charles Sturt,

Kanada 

 Welland, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Welland, England, England, Worcestershire, 
 River Welland

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar